Чемпіонат Ірландії з футболу 2020 — 100-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Шемрок Роверс.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф за підвищення у класі 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 листопада 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2020
Ірландія
2020 в Ірландії